What If (canção de Coldplay)
What If (canção de Creed)
What If... - filme estadunidense de 2010
Ou ainda:
What If We - canção da cantora Chiara Siracusa cantada no Festival Eurovisão da Canção 2009

Desambiguação